Clostridiaceae — родина бактерій порядку Clostridiales. До родини включають грам-позитивних, анаеробних, безспорових, хемотрофних бактерій.

Назва 
Родина названа від типового роду Clostridium, який у свою чергу походить від грецького слова «Closter», що означає маленьке веретено та вказує на форму бактерій.

Екологія 
Екологія цієї групи дуже різноманітна. Є термофільні (теплолюбні) види. Деякі види є також психрофільні, тобто холодолюбиві (наприклад Clostridium gasigenes і Clostridium psychrophilum). Здатність утворювати ендоспори дпомагає вижити у поганих умовах життя. Ця здатність робить родину широко поширеною у світі. Серед місць проживання, зокрема, відносяться стічні води, прісноводні, морські відкладення, солоні озера, фекалії, і у тілах тварин, включаючи людину.

Деякі види є важливими патогенами. Наприклад Clostridium tetani є збудником небезпечної хвороби правець. Clostridium acetobutylicum представляє біотехнологічне значення для виробництва розчинників.

Роди 
Acetanaerobacterium 
Acetivibrio 
Acidaminobacter 
Alkaliphilus 
Anaerobacter 
Anaerostipes 
Anaerotruncus 
Anoxynatronum 
Bryantella 
Butyricicoccus 
Caldanaerocella 
Caloramator 
Caloranaerobacter 
Caminicella 
Candidatus Arthromitus 
Clostridium 
Coprobacillus 
Dorea 
Ethanologenbacterium 
Faecalibacterium 
Garciella 
Guggenheimella 
Hespellia 
Linmingia 
Natronincola 
Oxobacter 
Parasporobacterium 
Sarcina 
Soehngenia 
Sporobacter 
Subdoligranulum 
Tepidibacter 
Tepidimicrobium 
Thermobrachium 
Thermohalobacter 
Tindallia

Посилання 
 www.bacterio.net 
 Paul Vos, George Garrity, Dorothy Jones, Noel R. Krieg, Wolfgang Ludwig, Fred A. Rainey, Karl-Heinz Schleifer, William B. Whitman: Bergey's Manual of Systematic Bacteriology Volume 3: The Firmicutes. ISBN 978-0387950419

Firmicutes
Родини бактерій